Robert Baratheon é uma personagem fictícia  do livro A Game of Thrones (1996) da série A Song of Ice and Fire, escrita pelo autor norte-americano George R. R. Martin. Ele também é um dos personagens principais da adaptação televisiva Game of Thrones, onde é interpretado pelo ator britânico Mark Addy. Ele é introduzido em ambas as mídias como rei do continente fictício de Westeros, após vencer uma rebelião contra Aerys II Targaryen, o "Rei Louco", o último monarca da dinastia Targaryen. 

Robert iniciou a rebelião para reaver sua noiva prometida e raptada pelo filho do rei, Lyanna Stark, com a ajuda do irmão dela e seu bom amigo Ned Stark. Porém, com a morte de Lyanna e após o fim da guerra, Robert casou-se com a filha de Tywin Lannister, o patriarca da poderosa Casa Lannister, Cersei Lannister, para obter estabilidade política. Embora Robert seja morto no primeiro romance, o legado de sua rebelião e reinado continua a ter um grande impacto nos eventos contemporâneos de Westeros. Sua morte cria um vácuo de poder no qual seus irmãos, o filho mais velho de Cersei, Joffrey, e vários outros pretendentes lutam pelo controle dos Sete Reinos, conhecida como a Guerra dos Cinco Reis.

Perfil 
Robert está no meio da casa dos seus trinta anos quando os eventos do livro começam. Ele é jovial e divertido, gosta de batalhas, mulheres e bebidas. Quando jovem ele foi um guerreiro formidável, conhecido por seu cavalheirismo, senso de honra e imenso carisma. Ele conquistou vários vassalos dos Targaryen para sua causa apenas pela força de sua personalidade. Muito alto e musculoso, era considerado um dos homens mais atraentes de Westeros, desejado por cada donzela do reino, sendo descrito como "musculoso como uma fantasia de virgem". Porém, depois de tornar-se rei, Robert deixou de se cuidar fisicamente, tornando-se gordo, macio e indolente, embora ainda capaz de grande generosidade para com seus amigos; também tornou-se um pouco amargo após a morte de Lyanna e infeliz em seu casamento com Cersei, apesar de terem vários filhos. Nos livros, como não é um narrador da história, seus atos são testemunhados e descritos por outros personagens, como Ned Stark.

Biografia

Série literária 
Quinze anos antes dos eventos do livro, ele foi prometido em casamento à irmã de Ned, Lyanna; após ela desaparecer com Rhaegar Targaryen, o filho mais velho do rei, ele iniciou uma guerra em Westeros, chamada de "Rebelião de Robert", ao fim da qual matou Rhaegar e conquistou o trono. Para assegurar o apoio da poderosa Casa Lannister a seu reinado, ele casou-se com Cersei Lannister, mas permaneceu para sempre com seu amor e suas memórias por Lyanna, o que fez Cersei se alienar do casamento.

A Game of Thrones 
Ele vai com toda a família real a Winterfell, a fortaleza do Norte e a casa da família Stark, para convocar seu amigo Ned Stark a servir como Mão do Rei, um conselheiro com a segunda posição mais importante do reino, sendo Ned a pessoa em quem ele mais confia. Ele não tem conhecimento de que seus três filhos com Cersei na verdade não são seus, mas frutos do incesto dela com seu irmão gêmeo, Jaime Lannister, o grande segredo guardado pelos Lannister. Mais interessado em bebida, comida e torneios do que em governo, Robert esvaziou o tesouro real e deixou a coroa com um alto débito. Ele morre num acidente de caça ao javali, orquestrado por Cersei, e os reinos entram em guerra civil. Sua morte incita uma guerra que toma conta dos dois livros seguintes da saga, a Guerra dos Cinco Reis, nas quais seus dois irmãos mais novos, Stannis e Renly Baratheon, reclamam o trono para si em detrimento do rei coroado, Joffrey, oficialmente filho mais velho de Robert e Cersei; Robb Stark, o filho mais velho de Ned, executado pelos Lannister, é declarado rei do Norte e do Tridente e Lorde Balon Greyjoy declara-se rei das Ilhas de Ferro.

Série de televisão

1ª temporada (2011) 
Robert Baratheon chega a Winterfell  e é recebido por seu velho amigo Ned Stark. Os dois fazem uma visita à cripta da fortaleza, onde está enterrada a irmã de Ned e prometida de Robert, Lyanna Stark. Robert sugere ao amigo um casamento entre seu filho e a filha dele para unir as duas casas e o convida para ser sua Mão do Rei, o que ele aceita com relutância após a insistência do rei. No dia seguinte os dois vão a uma caçada e depois partem juntos para a capital, Porto Real. Durante um torneio de cavaleiros em homenagem a Ned, o novo Mão do Rei, Robert tenta participar das lutas mas é demovido da ideia pelo amigo, que lhe diz que nenhum homem em Westeros ousaria tocá-lo. Durante uma reunião do Pequeno Conselho, Robert recebe  a notícia de que a herdeira da dinastia Tagaryen, Daenerys Targaryen, a dinastia que ele derrotou para assumir o trono, vai ter um filho em Essos, o continente onde vive exilada. Robert quer que ela seja assassinada, com a concordância de todos os conselheiros menos Ned, que renuncia ao cargo. Depois, Robert o convence a voltar para a função.

Quando Ned é atacado na rua e fica ferido, numa emboscada feita por Jaime Lannister por Ned ter mandado prender seu irmão Tyrion, Robert lhe faz uma visita em seu quarto acompanhado de Cersei. Uma discussão entre o casal real por causa de Ned acaba com Cersei sendo esbofeteada e saindo do quarto. Quando estão sozinhos, Robert diz ao amigo que não pode reinar em paz com as Casas Lannister e Stark em guerra, especialmente por causa da quantidade de ouro que a coroa lhes deve. Dias depois ele vai para uma caçada com seu irmão mais novo, Renly, onde é mortalmente ferido por um javali. Em seu leito de morte, ele rescinde a ordem para matar Daenerys e faz um último testamento com Ned, determinando que ele seja o regente do reino até que o filho, Joffrey Baratheon – que ele não sabe que não é seu – atinja idade suficiente para reinar. Ned, sabendo de todo o segredo, não conta ao amigo, mas troca "filho Joffrey" por "herdeiro legítimo" na ordem final de Robert.

Genealogia 

|- 
|style="text-align: left;"|Notas:

|}<noinclude>

Personagens de As Crônicas de Gelo e Fogo
Reis fictícios
Cavaleiros fictícios